Do It Right – singolo di Anne-Marie del 2015
Do It Right – singolo di Martin Solveig del 2016